Мускиз има више значења:

 Општина Мускиз (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Мускиз (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику